Andreas Schlotterbeck – pallanuotista tedesco
 Friedrich Schlotterbeck – politico tedesco
 Keven Schlotterbeck – calciatore tedesco, difensore
 Nico Schlotterbeck – calciatore tedesco, difensore